Heimatwerk steht für:

 Schweizer Heimatwerk, Einrichtung zur Vermarktung Schweizer Kunsthandwerks
 Salzburger Heimatwerk, Kultureinrichtung im Bundesland Salzburg
 Steirisches Heimatwerk, Kultureinrichtung in Graz, Steiermark
 Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich,  niederösterreichische Einrichtung der Erwachsenenbildung
 Heimatwerk (Zeitschrift), Publikation des Schweizer Heimatwerks
 Heimatwerk Hannover, eine Wohnungsgenossenschaft in Hannover